През 2008 г. се провежда поредното състезание по снукър Открито първенство по снукър на Уелс. Турнирът се състои между 11 и 17 февруари в The Newport Centre в Уелс и е спечелен от Марк Селби след победа с 9 – 8 срещу Рони О'Съливан след драматичен обрат от 8 – 5 до 8 – 9!

Финалният мач се разви по следния начин: 6-90(77), 50(31)-60(39), 69(50)-5, 72-44, 23-56(51), 62-35, 0-139(70,65), 130(108)-0,
97(93)-0, 135(135)-6, 22-67(67), 87(63)-35, 69(54)-5, 0-89(46), 28-86(62), 53(53)-61, 37-72(48).

Наградният фонд на турнира е:
35 000 £ за победителя
17 500 £ за финалиста
2000 £ за най-големия брейк на турнира
20 000 £ за максимален брейк

Резултати

Резултати от кръг 1 (9) 
Джейми Коуп – Джими Мики 5 – 4
Матю Стивънс – Tian Pengfei 4 – 5
Марк Кинг – Андрю Норман 5 -1
Джо Суейл – Джъд Тръмп 2 – 5
Джо Пери – Джон Парът 5 – 2
Стюарт Бингам – Matthew Selt 5 – 2
Марко Фу – Adrian Gunnell 5 – 3
Иън МакКълох – Дрю Хендри 5 – 1
Найджъл Бонд – Майкъл Джъд 4 -5
Антъни Хамилтън – Андрю Хигинсън 2 – 5
Марк Алън – David Gilbert 4 – 5
Майкъл Холт – Joe Delaney 5 – 4
Доминик Дейл – Алан МакМанъс 2 – 5
Дейв Харолд – Род Лоутър 5 – 4
Джерард Грийн – Маркус Кембъл 3 – 5
Бари Хоукинс – Дейвид Рой 2 – 5

Резултати от кръг 2 (9) 
Нийл Робъртсън – Джейми Коуп 5 – 1
Алистър Картър – Tian Pengfei 5 – 2
Стив Дейвис – Марк Кинг 5 – 3
Рони О'Съливан – Джъд Тръмп 5 – 3
Питър Ебдън – Джо Пери 1 – 5
Стивън Магуайър – Стюард Бингам 4 – 5
Марк Уилямс – Марко Фу 5 – 4
Шон Мърфи – Иън МакКълох 5 – 3
Греъм Дот – Майкъл Джъд 4 – 5
Стивън Лий – Андрю Хигинсън 5 – 3
Райън Дей – Марк Алън 5 – 2
Стивън Хендри – Майкъл Холт 5 – 1
Кен Дохърти – Алан МакМамъс 5 – 3
Марк Селби – Дейв Харолд 5 – 2
Дин Джънхуй – Маркус Кембъл 5 – 4
Джон Хигинс – Дейвид Рой 5 – 3

Основна схема

Сенчъри брейкове 

Открито първенство по снукър на Уелс